Maria Isabella van Bourbon (Madrid, 6 juli 1789 — Portici, 13 september 1848), infante van Spanje, koningin van Beide Siciliën, was een dochter van koning Karel IV van Spanje. Ze trouwde met koning Frans I der Beide Siciliën.

Leven 
Infante Maria Isabella werd in 1789 geboren als het elfde kind en de vijfde dochter van koning Karel IV en koningin Maria Louisa van Parma. Het is echter niet zeker te zeggen dat Maria Isabella de dochter van Karel IV was of die van haar moeders minnaar, premier Manuel de Godoy.

Ondanks de vraagtekens rondom haar vader trouwde Maria Isabella met iemand die hoog van stand was; kroonprins Frans van Bourbon-Sicilië, zoon van koning Ferdinand I der Beide Siciliën. Het huwelijk werd gesloten op 6 oktober 1802; ze kregen twaalf kinderen. Hij had al twee kinderen uit zijn eerdere huwelijk met Clementina (dochter van  keizer Leopold II van het Heilige Roomse Rijk), waarvan er slechts één de volwassen leeftijd bereikte.

Koningin Maria Isabella stierf op 13 september 1848 op 59-jarige leeftijd te Portici.

Kinderen 
Uit het huwelijk van Maria Isabella en Frans I werden twaalf kinderen geboren:
 Louise Charlotte (1804-1844), gehuwd met haar oom Francisco de Paula van Bourbon (zoon van koning Karel IV van Spanje)
 Maria Christina (1806-1878), gehuwd met haar oom Ferdinand VII van Spanje, en met Fernando Muñoz y Sanchez, hertog van Rianzaro
 Ferdinand II (1810-1859), koning der Beiden Siciliën
 Karel (1811-1862)
 Leopold (1813-1860)
 Maria Antonia (1814-1898), gehuwd met groothertog Leopold II van Toscane
 Anton (1816-1843)
 Maria Amelia (1818-1857), gehuwd met haar achterneef Sebastiaan Gabriël van Bourbon (achterkleinzoon van koning Karel III van Spanje)
 Maria Carolina (1820-1861), gehuwd met haar neef Carlos Luis de Borbón (kleinzoon van Karel IV van Spanje)
 Theresia (1822-1889), gehuwd met keizer Peter II van Brazilië
 Lodewijk Karel Maria (1824-1897), gehuwd met prinses Januária Maria van Portugal en Brazilië (dochter van Peter van Brazilië en Portugal)
 Frans de Paula (1827-1892), gehuwd met zijn nicht Marie Isabella van Oostenrijk (dochter van groothertog Leopold II van Toscane)

Huis Bourbon (Spanje)
Partner van de koning der Beide Siciliën
Bourbon, M